Steingrímsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Guðmundur Steingrímsson (né en 1972), homme politique islandais ;
  (né en 1990), footballeur islandais ;
 Héðinn Steingrímsson (né en 1975), joueur d'échecs et entraîneur islandais ;
  (1728–1791), prêtre, médecin, naturaliste et écrivain islandais.

Notes et références